Entreteniment: Acme, empresa fictícia, famosa bàsicament per les seues aparicions als curtmetratges animats Looney Tunes
 Toponímia: Acme (Washington), localitat estatunidenca a l'estat de Washington
 Aeronàutica: Advanced Core Military Engine, programa d'investigació i desenvolupament del Regne Unit dut a terme durant els anys 80, incorporant tecnologies al demostrador XG-40, precedent del motor EJ200 de l'Eurofighter
 Motociclisme: Acme Motor Co i Rex-Acme, antics fabricants de motocicletes anglesos amb seu a Coventry
 Geologia: Acme, es refereix a una zona d'alta concentració d'un tàxon en un estrat
 Biografia: Acme, esclava jueva al servei de l'emperadriu Lívia